The Reason — второй студийный альбом американской рок-группы Hoobastank, выпущенный 9 декабря 2003 года на лейбле Island Records. Став самой коммерчески успешной работой группы, альбом продался в США тиражом в 2.3 миллиона копий.

Создание альбома 
Hoobastank вернулись в студию весной 2003 года и приступили к записи нового материала, продюсером выступил Говард Бэнсон, поработавший до этого с P.O.D., Cold и The Crystal Method.

В августе студийную деятельность пришлось на время прервать, так как Дэн Эстрин оказался в больнице в результате полученной травмы при падении с мотобайка. В октябре музыкант оклемался и группа отправилась в «Nokia Unwired Tour» с The All-American Rejects и Ozomatli. К тому времени записанный альбом отправился на постпродакшн.

Успех 
The Reason произвел фурор в мире рок-музыки, вызвав восторг у меломанов многих стран. Вокал Робба стал жестче, а музыка заметно потяжелела. Главным хитом пластинки стал одноименный сингл — в национальном чарте он добрался до второй строчки и стал самой успешной работой коллектива за всё время его существования. В Канаде она провела на вершине чартов двадцать недель, обновив рекорд. Таким образом, Hoobastank существенно пополнили армию своих поклонников.

Стилистика 
Вокал Робба стал жестче, а музыка заметно потяжелела. Иногда появляется клавишная секция — например, в треках Lucky или The Reason. Вокал Роба обычно врывается в самый напряженный момент композиции, обеспечивая максимальный эмоциональный резонанс, в то время как музыканты балансируют на грани между тонкими лирико-романтическими мелодиями и агрессивным роком.

Тексты песен посвящены в основном сложностям отношений индивида с внешним миром.

Саундтреки 
Сразу несколько песен попало в саундтреки:
 «The Reason» в сериал Друзья
 «Same Direction» в видеоигру Madden NFL 2005
 «Just One» в видеоигру Top Spin 2

Список композиций 
Все композиции сочинены Дэном Эстрином и Робом Дугласом

(Некоторые копии распространялись также с песнями «Never Saw It Coming» и «Open Your Eyes»)

Чарты

Участники записи 
Hoobastank
 Дуглас Роб — вокал
 Дэн Эстрин — электрогитара, акустическая гитара
 Маркку Лаплайнен — бас-гитара
 Крис Хессе — ударные

Lostprophets
 Йен Уоткинс — бэк-вокал в «Out of Control»
 Джейми Оливер — бэк-вокал в «Out of Control»

Примечания

Ссылки 
 The Reason на discogs.com
 рецензия на альбом на spyder.nm.ru

Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном
Альбомы Hoobastank